Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro (officieel Rio Open) van 2015 vond plaats van 15 tot en met 21 februari 2016 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Cuevas. Hij versloeg in de finale Guido Pella met 6-4, 6-7 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud. Zij versloegen in de finale Pablo Carreño Busta en David Marrero met 7-6 en 6-1.

Het toernooi van 2016 trok 45.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2016
Rio de Janeiro